C62 steht für:
 Chrysler C62, ein PKW-Modell aus den 1940er und 50er Jahren
 Hodenkrebs, ICD-10-Code der Erkrankung
 JNR-Klasse C62, japanische Dampflokomotiven
 ISO-Code ein Stück
 Caldwell 62, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog
 ECO-Code für die Spanische Partie, Steinitz-Verteidigung

C62